Sven Andrighetto, né à Sumiswald en Suisse, est un joueur professionnel zurichois suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club 
Andrighetto devient professionnel en 2010-2011 alors qu'il joue pour le GCK Lions puis le HC Viège, les deux clubs évoluant dans la Ligue nationale B, second échelon suisse. Après cette saison, il est repêché en  par les Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey.

Il joue deux saisons avec les Huskies puis il est sélectionné par les Canadiens de Montréal au  lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013. Il signe un contrat de trois ans avec l'équipe montréalaise en  puis débute dans la Ligue américaine de hockey avec les Bulldogs de Hamilton, club-école des Canadiens, à partir de la saison 2013-2014.

Il fait ses premiers pas dans la Ligue nationale de hockey la saison suivante en jouant douze matchs avec le Canadien. Il inscrit son premier but à son premier match le  contre les Stars de Dallas.

Le , les Canadiens l'échangent à l'Avalanche du Colorado contre Andreas Martinsen.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse lors des compétitions internationales.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2010-2011 || GCK Lions || LNB || 36 || 11 || 12 || 23 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HC Viège || LNB || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 17 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
| 2011-2012 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 62 || 36 || 38 || 74 || 50 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2012-2013 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ || 53 || 31 || 67 || 98 || 45 || 14 || 8 || 22 || 30 || 14
|-
| 2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 64 || 17 || 27 || 44 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 60 || 14 || 29 || 43 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Canadiens de Montréal || LNH || 12 || 2 || 1 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 26 || 10 || 13 || 23 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 44 || 7 || 10 || 17 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 20 || 8 || 14 || 22 || 8 || -||- || -||- ||-
|-
| rowspan=2 | 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 27  || 2 || 6 || 8 || 4 ||- || -||- || -|| -
|-
| Avalanche du Colorado || LNH || 19 || 5 || 11 || 16 || 8 || -||- ||- || -|| -
|-
| 2017-2018 || Avalanche du Colorado || LNH || 50 || 8 || 14 || 22 || 10 || 6 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2018-2019 || Avalanche du Colorado || LNH || 64||7 ||10 ||17 ||14 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 2019-2020 || HK Avangard Omsk || KHL || 56||13 ||14 ||27 ||22 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0 
 |-
| 2020-2021||ZSC Lions ||  LNA || 52 || 27 || 28 || 55 || 18 || 8 || 3 || 5 || 8 || 31 
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions || LNA || 47 || 19 || 19 || 38 || 33 || 18 || 6 || 11 || 17 || 4 

| 216 || 31 || 52 || 83 || 28 || 11 || 1 || 0 || 1 || 8

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||0 ||3 ||3 ||2 || align=left|
|-
| 2011 || align=left|Championnat du monde -18 ans ||6 ||2 ||3 ||5 ||8 || align=left|
|-
| 2012 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 || align=left|
|-
| 2013 || align=left|Championnat du monde junior ||6 ||5 ||3 ||8 ||4 || align=left|
|-
| 2016 || align=left|Championnat du monde ||7 ||3 ||4 ||7 ||4 || align=left|
|-
| 2018 || align=left|Championnat du monde ||9||2||7||9||27|| align=left|
|-
| 2019 || align=left|Championnat du monde ||6||3||0||3||2|| align=left|
|-
| 2021 || align=left|Championnat du monde ||8||2||2||4||2|| align=left|

Références 

Naissance en mars 1993
Naissance dans le canton de Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du HC Viège
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du ZSC Lions
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022